Кутири () — село в Грузии. Находится в Хонийском муниципалитете (с 1939 по 1990 — Цулукидзевский район) края Имеретия. Расположен на Колхидской низменности, на левом берегу реки Цхенисцкали, в 5 км к западу от Хони, в 15 км к северу от Самтредиа (ближайшая железнодорожная станция).

Население

Примечания 

Населённые пункты Хонийского муниципалитета